Schwesternhaus steht für:
 Schwesternhaus (Calvörde), historisches Bauwerk und ehemalige Pflegestation in Calvörde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Schwesternhaus (Hannover), historisches Bauwerk, heute Studentenwohnheim in Hannover, Niedersachsen
 Schwesternhaus (Kirdorf), denkmalgeschütztes Bauwerk in Kirdorf, Bad Homburg vor der Höhe
 Schwesternhaus Marienbrink, war ein Schwesternhaus auf dem Klingenberg in Coesfeld
 Schwesternhaus Mariengarten, ehemaliges Schwesternhaus von Beginen in Wesel 
 Schwesternhaus Rosental, ehemaliges Beginenhaus in Münster
 Schwesternhaus in der Meterstraße, war ein Schwesternhaus in der Meterstraße von Hannover
 Schwesternhaus in Speyer, Rheinland-Pfalz, siehe St. Konrad (Speyer)